Caterine Milinaire (née en 1942 à Paris, France) est journaliste, photographe et auteur. Elle a fait ses études à Paris et en Angleterre.

Travaux
 Milinaire, Caterine. Naissance. New York : Harmony Books. (1974)
 Milinaire, Caterine et Carol Troy. Cheap Chic. New York : Harmony Books. (1975)
 Milinaire, Caterine et Carol Troy. Mise à jour "Cheap Chic". New York : Harmony Books. (1978)
 Milinaire, Caterine. Célébrations. New York : Harmony Books. (1981)
 Milinaire, Caterine. Birth : Le livre qui a changé la façon dont les femmes et les hommes ont des bébés. Révisé et mis à jour. New York : Harmony Books. (1987)
 Milinaire, Caterine. Liana, la vigne errante. Espace de création. (2013)

Références
 https://www.nytimes.com/1971/03/05/archives/pregnant-and-single-and-glad-to-be-both.html

Liens externes

 Global Fiestas

Collaborateur de Vogue
Naissance en 1942
Naissance à Paris
Journaliste française du XXe siècle
Photographe française